El Informal puede hacer referencia a:
 El Informal, programa televisivo de España.
 El Informal, programa televisivo de México.